Австрийската Бундеслига 2010/11 е 99-ият сезон на топ нивото на австрийския футбол. Сезонът започна през юли 2010 и ще завърши през май 2011. Ред Бул Залцбург е настоящ шампион, като миналия сезон спечели шестата си титла.

Отбори 
Аустрия Кернтен отпаднаха след като завършиха на последното 10-о място предишния сезон. Те бяха заменени от шампиона на Първа лига Вакер Инсбрук.

Класиране 

Последно обновяване: 25 май 2011 г.

Резултати 
Отборите игаят един срещу друг по четири пъти в лигата. В първата половина на сезона всеки отбор играе срещу останалите два мача (домакин и гост) и прави същото във втората половина

Първа половина на сезона 

Последно обновяване: 5 декември 2010 г.

Втора половина на сезона 

*Срещата Рапид Виена – Аустрия Виена на 22 май 2011 г. е прекратена в 26-ата минута при резултат 0:2, след като феновете на Рапид нахлуват на терена. Дисциплинарната комисия на лигата решава на свое заседание да присъди служебна победа 3:0 и три точки за Аустрия Виена.

Последно обновяване: 25 май 2011 г.

Голмайстори 
Последно обновяване 21 ноември 2010 г. 

10 гола
  Роман Кинаст (Щурм Грац)

9 гола
  Роланд Линц (Аустрия Виена)

8 гола
  Йоханес Айгнер (Винер Нойщат)
  Патрик Бюргер (Матерсбург)

7 гола
  Дени Алар (Капфенберг)
  Гилем Марти Мисут (Рийд)
  Хамди Салихи (Рапид Виена)
  Марсел Шретер (Вакер Инсбрук)

Източници

Външни препратки 
 Уебсайт на Бундеслигата
 oefb.at
 soccerway.com

Турнири по футбол в Австрия